HMS Kaparen kan syfta på:

HMS Kaparen (1933) – en vedettbåt i svenska flottan sjösatt år 1933.
HMS Kaparen (P159) – en patrullbåt i svenska flottan sjösatt år 1979.